Умберто Мерлин (; 17 февраля 1885, Ровиго, Королевство Италия — 22 мая 1964, Падуя, Италия) — итальянский государственный деятель, министр общественных работ Италии (1953—1954).

Биография 
Друг и одноклассник известного итальянского политика-социалиста Джакомо Маттеотти. В 1906 получил высшее юридическое образование в Падуе. Активно занимался общественной деятельностью, создав программу по созданию ассоциации социалистов и республиканцев, а также сельских банков для экономических преобразований в сельской местности.

С началом Первой мировой войны был призван в королевскую армию в звании лейтенанта. В 1919 г. был одним из основателей Итальянской народной партии, став членом ее Национального совета.

Трижды избирался в итальянский парламент (1919, 1921 и 1924). В годы фашистской диктатуры работал адвокатом.

Сразу после окончания Второй мировой войны, в апреле 1945 был избран мэром города Ровиго. В 1946 победил на выборах в Учредительное собрание, а с 1948 до конца жизни избирался в итальянский Сенат.

Занимал министерские должности:
 июнь-декабрь 1947 и 1953 — министр почт и телекоммуникаций, 
 1953—1954 — министр общественных работ Италии.

Источники 
 http://storia.camera.it/deputato/umberto-merlin-18850217
 Umberto Merlin, una vita per la democrazia a cura dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo, Ufficio Studi, dattiloscritto, maggio 1975. Il dattiloscritto è reperibile presso l'Accademia dei Concordi di Rovigo

Члены Итальянской народной партии (1919)
Члены Христианско-демократической партии (Италия)
Члены Палаты депутатов Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Министры Италии
Министры по делам почт и телекоммуникаций Италии
Министры общественных работ Италии
Члены Национального совета (Италия)
Депутаты Учредительного собрания Италии